«Прокля́тие Ча́ки» () — американский фильм 2013 года в жанре слэшер. Шестой фильм серии о кукле Чаки, которого вновь озвучивает Брэд Дуриф, а роль Ники исполняет дочь Дурифа, Фиона Дуриф. Первоначально сообщалось, что он будет продолжением третьей части, игнорируя четвёртую и пятую, но это оказалось не так.

В этой части Дон Манчини отказался от комедийных элементов и вернул серию в чистый дух фильмов ужасов. Также, впервые со времён третьего фильма, здесь Чаки действует в одиночку, а также возвращается его старый враг Энди Барклай, которого вновь сыграл Алекс Винсент.

Сюжет 
Основной сюжет

У молодой девушки Ники, прикованной к инвалидному креслу, погибает мать. Все уверены, что женщина ушла из жизни добровольно, наложив на себя руки. На похороны матери приезжает и её старшая дочь Барбара, вместе с мужем, дочерью и няней. Пока взрослые заняты важными делами, Элис, племянница Ники, находит в доме куклу по имени Чаки. Девочке очень понравилась эта игрушка и она старается не расставаться с ней. Вскоре происходит череда кровавых убийств.

После титров

Спустя полгода, Чаки находит повзрослевшего Энди и пытается отомстить ему, однако тот сносит голову кукле выстрелом из дробовика.

В ролях 
 Фиона Дуриф — Ника
 Брэд Дуриф — Чарльз Ли Рэй (Чаки)
 Даниэль Бисутти — Барбара
 Брэннан Эллиотт — Иен
 Эй Мартинес — отец Фрэнк
 Дженнифер Тилли — Тиффани (камео)
 Алекс Винсент — Энди Барклай (камео)

Сиквел 
2 декабря 2013 года было подтверждено, что будет продолжение «Проклятие Чаки». В октябре 2014 года Дон Манчини подтвердил, что закончил сценарий следующей части франшизы. В феврале 2015 стало известно, что Брэд Дуриф вернётся озвучивать Чаки. В начале 2017 года было объявлено, что фильм будет называться «Культ Чаки», а Алекс Винсент в роли Энди Барклая вновь станет одним из главных персонажей.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы ужасов 2013 года
Фильмы США 2013 года
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы Дона Манчини
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы-слэшеры